На повороте:
 На повороте — повесть 1901 года русского писателя Викентия Вересаева.
 На повороте — книга воспоминаний революционера П. Н. Лепешинского, опубликована в 1922 году.
 На повороте — советский фильм Льва Шеффера («Совкино» 1929, фильм не сохранился).
 На повороте — советский фильм Александра Мандрыкина («Таллинфильм» 1957).